Тартуский марафон () — является самым известным и крупнейшим по количеству участников лыжным марафоном в Эстонии. Марафон проводится каждый год, в феврале, в его третье воскресенье. Входит в программу серии длинных заездов международной федерации лыжных гонок Worldloppet, русского Russialoppet и эстонского аналога — Estoloppet.

Марафон, который проходит маршрутом по территориям уездов Тартумаа и Валгамаа, имеет длину на основной дистанции в 63 километра, а на короткой дистанции 31 километр. Традиционно основным стилем передвижения на лыжах в Тартуском марафоне является классический стиль. Правила марафона соответствуют регламентам соревнований на длинные дистанции, установленные международной федерацией лыжного спорта и эстонским союзом лыжного спорта.

Марафон организовывается клубом Tartu maraton.

История 

Первый Тартуский марафон прошёл в 1960 году. В 1967 году были впервые проведены также соревнования и для женщин. 1986 год для Тартуского марафона был рекордным по количеству лыжников принимавших участие в нём. Тогда гонку прошло 9858 участников. По сей день это число является рекордным для данного мероприятия. В программу серии длинных заездов международной федерации лыжных гонок Worldloppet Тартуский марафон входит с 1994 года. Начиная с 1997 года в рамках марафона помимо основной дистанции проводятся также гонки и на короткие дистанции.

Начиная с первого проведения марафона в 1960 году он на протяжении своей истории по разным причинам не проводился 13 раз. Последний раз, когда марафон не состоялся, приходится на 2014 год, тогда он был отменён по причине отсутствия снега; тогда успели провести только дополнительную гонку Open Track .

Основная дистанция 

Длина основной дистанции начиная с 2003 года составляет 63 километра. Самым длинным считается марафон на данной дистанции 1997 года, тогда его длина составила 65 километров, а самой короткой считается дистанция 2002 года, всего 42 километра. Старт основной дистанции находится в городке Отепя, а финиш располагается в Элва.

На протяжении маршрута марафона находится 7 пунктов обслуживания и питания: Matu, Ande, Kuutse, Peebu, Palu, Hellenurme.

12 мужчин и 6 женщин с лучшим временем прохождения основной дистанции награждаются дипломами, медалями, кубками и различными призами.

Короткая дистанция 

Короткая дистанция на Тартуском марафоне стала проводиться начиная с 1997 года. Дистанция начинается в Арула, а после двух километров своего пути от старта соединяется с маршрутом основной дистанции на пути которой приходится 4 пункта обслуживания и питания.

Примечания

Ссылки 
 Maratoni koduleht
 Andrus Nilk: Elagu suusatalv! Elagu Tartu maraton!. Eesti Päevaleht, 9. veebruar 2009.
 Tartu maratoni võitis 36aastane Anders Aukland. Postimees, 15. veebruar 2009.

Соревнования по лыжным гонкам
Лыжный спорт в Эстонии
Международные спортивные соревнования в Тарту
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1960 года